Dettighofen – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut
 Dettighofen – miejscowość w Szwajcarii